Шелехова — жіноча форма прізвища Шелехов.
 Шелехова Галина Тарасівна (* 1951) — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Відмінник освіти України.
 Шелехова Тетяна Григорівна (* 1946) — українська ковзанярка. Виграла срібну медаль на чемпіонаті світу в 1973 році і бронзову медаль на чемпіонаті Європи в 1974 році. Майстер спорту СРСР міжнародного класу з ковзанярського спорту.

Примітки 

жіночі форми прізвищ